Средняя — река на острове Сахалин. Протекает по территории Анивского и Корсаковского районов Сахалинской области России. Длина реки — 37 км, площадь водосборного бассейна — 104 км².

Имеются различные данные по месту впадения реки — по одним данным впадает в бухту Лососей, тогда как по другим впадает в реку Сусуя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 20050000112118300006275.

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Анивского городского округа
Реки Корсаковского городского округа